Michael William Lefor botánico y profesor estadounidense
 Lefor pueblo en Dakota del Norte